Archibald Gemmill (Paisley, 24 de Março de 1947) é um ex-jogador de futebol escocês.

Biografia
Ele ficou conhecido por marcar um belo gol na Copa do Mundo FIFA de 1978, contra a Seleção Neerlandesa, quando driblou a defesa adversária e chutou na saída do goleiro holandês Jan Jongbloed. Mesmo a Escócia não conseguindo passar de fase apesar de ter vencido os Países Baixos, este gol ainda é bastante celebrado entre os escoceses.

Vinte anos depois, seu filho Scot Gemmill também participou de uma Copa, sendo convocado para a de 1998.

Naturais de Paisley (Escócia)
Futebolistas da Escócia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978